Первый дивизион Мальты 1956/1957 () — 42-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1956/1957
Мальта
Мальта
1956 год на Мальте
1957 год на Мальте